Постумий Руф Фест Авиен () — древнеримский поэт, писатель и переводчик второй половины IV века, родом из Вольсиний (Этрурия). Представитель потомственной сенатской аристократии, проконсул Ахайи и Африки (годы неизвестны).

Завоевал известность своим бережным отношением к языческому культурному наследию.

Судя по сохранившимся трудам, к громко дебатировавшимся его современниками религиозным вопросам Авиен был совершенно равнодушен, хотя сам придерживался язычества. Кроме теперь потерянных произведений, ему принадлежал перифраз «Φαινόμενα» Арата, и два стихотворных перипла, из которых «Descriptio orbis terrae» состоит в перифразе географического стихотворения Дионисия Периэгета латинскими гекзаметрами, a «Ora maritima», написанная ямбами и дошедшая до нас только в отрывках, содержит драгоценный материал, почерпнутый из древних источников, хотя и искаженный позднейшими добавлениями.

Известны его труды «О небесных явлениях» и «Описание морского побережья» (от Бретани (Альбиона) до Понта Эвксинского), также сохранилось 700 строк об атлантическом побережье Галлии и Испании.

Жену Феста звали Плацидия, они имели несколько детей, в том числе сына по имени Плацидий. Среди предков Феста был Гай Музоний Руф — стоик эпохи Нерона и Веспасиана.

Примечания

Литература

Тексты и переводы 
 Латинские тексты
 Сведения о Скифии и Кавказе. // ВДИ. 1949. № 4. С. 237—243.
 Авиен. / Пер. С. П. Кондратьева. // Античная география. М.: 1953. С. 324—337.
 В серии «Collection Budé»: Aviénus. Les Phénomènes d’Aratos. Texte établi et traduit par J. Soubiran. 2e tirage 2003. 400 p.

Ссылки 
 

Латинские поэты
Поэты Древнего Рима
Поэты IV века
Персоналии по алфавиту
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени
Позднеантичные язычники